Device – amerykański zespół pop-rockowy
 Device – amerykański zespół metalowy
 Device – album zespołu Device